João Victor Santos Sá est un footballeur brésilien né le  à São José dos Campos. Il évolue au poste d'ailier gauche à Botafogo.

Biographie

Carrière en club

LASK Linz (2017-2019)

VfL Wolfsburg (depuis 2019) 

Le , il s'engage avec le VfL Wolfsburg pour une durée de cinq années.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du Kapfenberger SV
Joueur du LASK Linz
Joueur du VfL Wolfsburg
Joueur d'Al-Jazira Club
Joueur du Botafogo de Futebol e Regatas
Naissance en mars 1994
São José dos Campos